Sclerococcum är ett släkte av lavar. Sclerococcum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sclerococcum